Jméno a příjmení Antonín Mokrý má více nositelů:

 Antonín Mokrý (* 1928) – český právník
 Antonín Mokrý (politik) (1820–1883) – český a rakouský politik
 Antonín Mokrý (právník) (1855–1925) – český právník a notář